Лоуренс, Джеймс (1781—1813) — американский морской офицер, знаменитый крылатой фразой «Don’t give up the ship» («Корабль не сдавать»)
 Лоуренс, Джеймс (род. 1992) — английский футболист